Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2002 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2002. La compétition s'est déroulée du 19 au 21 juillet 2002 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2002
Allemagne
Sport en Allemagne en 2002